Pangaribuan (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Pangaribuan (Sipirok), een plaats in Indonesië
Pangaribuan (Batang Angkola), een plaats in Indonesië
Pangaribuan (Andam Dewi), een plaats in Indonesië
Pangaribuan (Siempat Nempu Hulu), een plaats in Indonesië